Dead Space, une série de jeux vidéo de type survival horror développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts :
 Dead Space, sorti en 2008,
 Dead Space 2, sorti en 2011,
 Dead Space 3 sorti en 2013 ;
 Dead Space, jeu mobile de science-fiction et de survival horror de 2011 développé par la société australienne IronMonkey Studios et publié par Electronic Arts pour iOS, BlackBerry Tablet OS, Xperia Play, Android et BlackBerry 10 ;
 Dead Space, jeu vidéo (2023) ;
 , un film de science-fiction réalisé par Fred Gallo sorti en 1991 ;
 Dead Space, un album du groupe Slowdown Virginia sorti en 1994.